Il existe plusieurs musées consacrés aux arts décoratifs de par le monde, parmi lesquels :

 Monde
le musée hongrois des Arts décoratifs à Budapest en Hongrie ;
le musée des Arts décoratifs de Prague en Tchéquie ;
le musée des Arts décoratifs de Dresde en Allemagne ;
le musée des Arts décoratifs de Berlin en Allemagne ;
le musée des Arts décoratifs de Namur en Belgique
le musée des Arts décoratifs François-Duesberg à Mons en Belgique ;
le musée des arts décoratifs de Montréal au Québec ;
le musée des Arts décoratifs de Lausanne en Suisse ;

 France
le musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux ;
le musée des Arts décoratifs de Bourges ;
le musée des Tissus de Lyon ;
le musée des Arts décoratifs de Paris ;
le musée des Arts décoratifs de Strasbourg ;
le musée des Arts décoratifs de l'océan Indien à Saint-Louis sur l'île de .